Chapter VI () — пятый студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Thomas Vikström — Vocals
 Leif Edling — Bass
 Mats «Mappe» Björkman — Guitars (rhythm)
 Jan Lindh — Drums
 Lars Johansson — Guitars (lead)

Прочие 
 Jeanette Andersson — Layout (Remaster)
 Ulf Magnusson — Photography
 Tomas Arfert — Cover design, Illustrations
 Rex Gisslén — Producer, Mixing, Engineering
 Leif Edling — Producer

Примечания 

Альбомы 1992 года
Альбомы Candlemass